Le mot suédois peut désigner :
 le suédois (ou la langue suédoise) qui est parlé principalement en Suède et en partie en Finlande.
 les Suédois
 les Suédois de Finlande
 les Suédois d'Estonie
 les Suédois américains
 les Suédois argentins
 les Suédois canadiens
 les Suédois britanniques

Au féminin, la suédoise est une voile.